8-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне.

История дивизии 
Сформирована 2 июля 1941 года в Краснопресненском районе Москве, как 8-я Краснопресненская стрелковая дивизия народного ополчения. 24 августа 1941 года переименована в 8-ю стрелковую дивизию.

В действующей армии с 4 августа 1941 года по 30 ноября 1941 года.

Приказом командующего МВО от 9 июля 1941 года все дивизии народного ополчения были выведены из Москвы в лагеря. С 10 июля 1941 года полки дивизии разместились в лесу в районе Николо-Урюпина и Бузланова. В конце июля дивизия занята на строительстве оборонительных рубежей Можайской линии обороны. C 4 августа 1941 года заняла позиции на Ржевско-Вяземской линии обороны, с 30 августа 1941 года на позициях, оборудованных на восточном берегу Днепра.

К октябрю, в связи с началом операции «Тайфун» переведена восточнее Ельни. Вступила в бой 4 октября 1941 года. 5 октября 1941 года потеряла более половины личного состава, а 6 октября была отрезана от основных сил.

Часть оставшихся в живых бойцов пополнила партизанские отряды, часть вышла к своим. Фактически как регулярное воинское формирование была уничтожена 6-7 октября 1941 года.

30 ноября 1941 года официально расформирована.

Подчинение

Состав 
Как 8-я Краснопресненская стрелковая дивизия народного ополчения:
 22-й стрелковый полк
 23-й стрелковый полк
 24-й стрелковый полк
 8-й запасной стрелковый полк
 отдельная бронетанковая рота
 отдельный артиллерийский дивизион 45-миллиметровых орудий
 отдельный артиллерийский дивизион 76-миллиметровых орудий
 сапёрная рота
 отдельная рота связи
 медико-санитарный батальон

Как 8-я стрелковая дивизия
 1299-й стрелковый полк
 1301-й стрелковый полк
 1303-й стрелковый полк
 975-й артиллерийский полк
 699-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 477-я разведывательная рота
 863-й отдельный батальон связи
 497-й медико-санитарный батальон
 336-я отдельная рота химический защиты
 309-я автотранспортная рота
 266-я полевая хлебопекарня

Командиры 
 2 июля 1941 года — комбриг Скрипников, Даниил Прокофьевич

Газета 
Выходила газета «Месть народа». Редактор — майор Данилов Владимир Федорович (1907-?)

Литература 
 
 
 Горбачев А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019

Ссылки 
 Справочник
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 История дивизии
 Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году
Стрелковые дивизии СССР

en:8th Rifle Division#Second Formation 1941